Жуниор може да се отнася до:
 Жуниор - бразилски футболист на Гояш
 Жуниор Мораеш - бразилски футболист на Металург (Донецк)
 Адемар Жуниор - бразилски футболист на Черно море (Варна) и ЦСКА (София)
 Жозе Жуниор - бразилски футболист на Славия (София)
 Орещеш Жуниор Алвеш - бразилски футболист на Ханза Росток
 Жуниор Кайсара - бразилски футболист на Лудогорец (Разград)
 Стенио Жуниор - бразилски футболист на ПФК Литекс (Ловеч)

Пояснителни страници